Arondismentul Saint-Dié-des-Vosges (în ) este un arondisment din departamentul Vosges, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Brouvelieures
 Cantonul Corcieux
 Cantonul Fraize
 Cantonul Gérardmer
 Cantonul Provenchères-sur-Fave
 Cantonul Raon-l'Étape
 Cantonul Saint-Dié-des-Vosges-Est
 Cantonul Senones
 Cantonul Saint-Dié-des-Vosges-Ouest

Comune 

Saint-Dié-des-Vosges